Kebule může být:

 expresivní synonymum pro slova hlava, kokosový ořech, palice
 kebule (rybolov) – druh návnady při rybolovu
 kebule korková (chebule korková) – keřovitá liána z čeledi lunoplodovité
 vodník Kebule – pohádková postava z díla Václava Čtvrtka
 Kebule – postava z televizní soutěže Klíče od pevnosti Boyard

Externí odkazy